CO je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Kolumbijo
 Kolorado po ameriškemu poštnemu standardu
 poveljujoči častnik (angl. Commanding Officer)
 ogljikov oksid

Kratice